Василий Фёдорович Збаражский (? — 9 июля 1463) — русско-литовский князь, фактически основавший княжеский род Збаражских.

Родословная 

  Даниил І (1201—1264), король Руси (1254—1264), князь Галицкий и Волынский
  Лев Данилович (1228—1301), король Руси, князь Галицкий и Волынский
  Юрий І Львович (1252—1308), король Руси, князь Галицкий и Волынский
  Анастасия Юрьевна Галицкая, дочь Юрия Львовича, короля Руси
  Ольгерд Гедиминович (1296—1377), великий князь Литовський + Иулиания Александровна (1325—1391), дочь Анастасии Юрьевны (Галицкой) и Александра Михайловича Тверского
  Корибут-Дмитрий Ольгердович (1358—1404), князь новгород-северский, черниговский, збаражский, брацлавский, винницкий.
  Фёдор Корибутович (1380—1442)
  Василий Корибут-Збаражский (? — 1463)

Биография 
Представитель литовского княжеского рода Несвицких герба «Корибут». Сын князя Федора Несвижского, старосты подольского и кременецкого. О дате рождения Василия мало сведений, был средним сыном. Предположительно, участвовал вместе с отцом в борьбе между Свидригайло и Сигизмундом. После смерти Федора Несвижского около 1442 года вместе с братом Юрием начал борьбу за возвращение утраченных в течение 1436—1442 лет отцом владений.

В результате усилий, однако каких именно — точно неизвестно, Василий и его брат Юрий к 1455 году вернули почти все отцовские владения. В то же время в 1440-х годах Василий Фёдорович получил от польского короля Владислава III пожизненный привилей на Збаражскую волость и местечко Городок в Луцкой волости.

В начале 1460-х годов Василий Фёдорович осел в Збараже (наверное произошел раздел имущества с братом или тот уже умер), и с этого времени стал подписываться как князь на Збараже. Князьями Збаражскими стали называться уже его потомки. Умер в июле 1463 года, оставив в наследство 2 города, 68,5 сел, 1 двор и 1 поселок.

Место захоронения князя Василия доподлинно неизвестно: или в Збараже, или по тогдашней традиции в Киево-Печерской лавре.

Семья 
 Василий (? — 1474)
 Семен (? — 1481)
 Солтан (? — 1472)

Источники 
 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie / Wyd. nakładem właściciela pod kier. Z. L. Radzimińskiego przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka. — Lwów, 1887. — T. 1: 1366—1506
 Сенютович-Бережний В. Історичне місце кн. Федька Несвіцького / Літопис Волині. — Т. 4ю — Вінніпег, 1958.
 Собчук В. Д. З історії титулованої української аристократії пізнього середньовіччя (Становлення роду князів Збаразьких та його володінь на Волині) // Молода нація. — К., 2000, № 1. — С. 228—245.

Збаражские
Несвицкие